

Sigle 
 Deep Brain Stimulation – stimolazione cerebrale profonda
 Direct-broadcast satellite – trasmissione diretta via satellite
 Dragon Ball Super

Codici 
 DBS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dubois, Idaho (Stati Uniti)